

Persone
Spengler – pseudonimo giornalistico dell'economista statunitense David P. Goldman
Alexander Spengler – medico tedesco
Andreas Spengler – psichiatra e psicoterapeuta tedesco
Bruno Spengler – pilota automobilistico canadese
Carl Spengler – chirurgo e batteriologo svizzero
Eusebio Leal Spengler – storico cubano
Evaristo Pascoal Spengler – vescovo cattolico brasiliano
Friedrich "Fritz" Spengler – pallamanista tedesco
Jaime Spengler – arcivescovo cattolico brasiliano
Johan Conrad Spengler – storico dell'arte danese, figlio di Lorenz Spengler
Joseph John Spengler – economista e statistico statunitense
Lazarus Spengler – compositore di inni religiosi e poeta tedesco
Lorenz Spengler – scultore, naturalista e concologo danese
Lukas Spengler – ciclista svizzero
Oswald Spengler – filosofo, scrittore e storico tedesco
Pierre Spengler – produttore cinematografico francese
Tilman Spengler – sinologo, scrittore e giornalista tedesco
Volker Spengler – attore tedesco

Personaggi immaginari
Egon Spengler – personaggio della serie Ghostbusters
Janine Spengler – personaggio della serie a fumetti Nathan Never

Sport
Coppa Spengler – torneo annuale di hockey su ghiaccio che si svolge a Davos (Svizzera)